

Notas gerais
 Em 1975, a Allied Artists lançou um total de 8 filmes.
 O grande lançamento do ano foi The Man Who Would Be King, aventura estrelada por Sean Connery e Michael Caine e dirigida por John Huston. Entre vários outros prêmios, o filme amealhou 4 indicações ao Oscar.

Filmes do ano

Premiações do Oscar

Bibliografia
 
 

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes da Itália de 1975